Westmanggarai  ist der westlichste indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) auf der Insel Flores. Er gehört neben 20 anderen Regierungsbezirken zur Provinz Nusa Tenggara Timur.

Geographie 
Westmanggarai erstreckt sich zwischen 8°14′ und 9°00′ s. Br. sowie zwischen 119°21′ und 120°20′ ö. L. Das Territorium umfasst das Festland des westlichen Teils der Insel Flores und mehrere kleine Inseln um sie herum, darunter die Inseln Komodo, Rinca, Seraya Besar, Seraya Kecil, Bidadari und die Insel Longos. Insgesamt gehören zum Regierungsbezirk 244 (nach anderen Angaben: 201) Inseln, die meisten im Distrikt Komodo. Die Fläche des Regierungsbezirks Westmanggarai beträgt 9.450 km², die sich aus einer Landfläche von 2.947,50 km² und einer Meeresfläche von 7.052,97 km² zusammensetzt. Manggarai Barat wird an drei Seiten vom Meer begrenzt: Im Norden von der Floressee, im Westen von der Sapestraße (die gleichzeitig die Provinzgrenze zur Nachbarprovinz Nusa Tenggara Barat darstellt) und im Süden von der Sundastraße und der Sawusee. Die einzige Landgrenze besteht im Osten zum Bezirk Manggarai, aus dem Westmanggarai im Jahr 2003 abgetrennt wurde.

Verwaltungsgliederung 
Der Regierungsbezirk gliedert sich in zwölf Distrikte (Kecamatan) mit 169 Dörfern (Desa), von denen fünf als Kelurahan einen städtischen Charakter aufweisen.

Verwaltungsgeschichte 
Zwischen den beiden letzten Volkszählungen wurden fünf neue Distrikte (Kecamatan) gebildet:
 Der Kecamatan Ndoso wurde 2011 vom Kecamatan Kuwus abgetrennt
 Der Kecamatan Lembor Selatan wurde 2011 vom Kecamatan Lembor abgetrennt
 Der Kecamatan Mbeliling wurde 2011 vom Kecamatan Sanonggoang abgetrennt
 Der Kecamatan Pacar wurde 2017 vom Kecamatan Macang Pacar abgetrennt
 Der Kecamatan Kuwus Barat wurde 2017 vom Kecamatan Kuwus abgetrennt

Demographie 

Zur Volkszählung im September 2020 ( - SP2020) lebten im Kabupaten Manggarai Barat 256.317 Menschen, davon 127.050 Frauen (49,57 %) und 129.267 Männer (50,43). Gegenüber dem letzten Census (2010) sank der Frauenanteil um 0,78 %. Mitte 2022 waren 79,19 Prozent der Einwohner Katholiken und 0,69 % Protestanten, zum Islam bekannten sich 20,02 %. 180.675 Personen oder 67,19 % gehörten zur erwerbsfähigen Bevölkerung (15–64 Jahre); 28,61 % waren Kinder und 4,20 % im Rentenalter. Von der Gesamtbevölkerung waren 54,97 % ledig, 42,08 % verheiratet, 0,15 % geschieden und 2,80 % verwitwet. Der HDI-Index war 2020 mit 63,89 einer der tiefsten der Provinz.

Weblinks 

 mannigfache Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Manggarai Barat (indonesisch/englisch)
 Peta Administrasi Kabupaten Mangarai Barat (Karte 1:185.000, 2015)

Einzelnachweise 

Ende
Geographie (Flores, Indonesien)